Wajo peut désigner :
 le kabupaten de Wajo, un kabupaten d'Indonésie ;
 la principauté de Wajo, un ancien État princier d'Indonésie.